

Pessoas
João Peculiar

Localdiades
Peculiar (Missouri)

Outros
Royal Peculiar
Velocidade peculiar
Estrela peculiar

Desambiguação